Lenina () – nazwa toponimów w Rosji

m.in. w obwodzie kurskim:
 Lenina – chutor w sielsowiecie bolszeżyrowskim rejonu fatieżskiego
 Lenina – chutor w sielsowiecie wierchniechotiemlskim rejonu fatieżskiego
 Lenina – osiedle typu wiejskiego w rejonie sowietskim
 Lenina – osiedle typu wiejskiego w rejonie żeleznogorskim

Zobacz też 
 Lenin

Strony ujednoznaczniające